Владимир Александрович Каланчин (род. 17 февраля 1997 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник КХМ «СКА-Нефтяник».

Карьера 
В.А.Каланчин — воспитанник кемеровского хоккея с мячом. 
Игровую карьеру начал в местном Кузбассе. 
Стал одним из ведущих игроков клуба, привлекается в сборную. 

1-ый мяч забил в 15 игре 8 ноября 2015 года в выездной игре с командой Динамо-Москва (6:10), на 39 минуте с передачи Константина Зубарева. 
50-ый мяч забил в 82 игре 11 января 2018 года в домашнем матче с командой Старт (5:3), на 66 минуте с передачи Вадима Стасенко. 
100-ый мяч забил в 138 игре 11 декабря 2019 года в выездной игре с командой Динамо (Москва) (4:6), на 52 минуте с передачи Дениса Игошина. 
150-ый мяч забил в 171 игре 26 января 2021 года в домашнем матче с командой Родина (8:4), на 85 минуте с передачи Вячеслава Швецова. 
200-ый мяч забил в 203 игре 16 февраля 2022 года в домашнем матче с командой Енисей (12:6), на 28 минуте. 
250-ый мяч забил в 234 игре 11 февраля 2023 года в выездной игре с командой Енисей (7:5), на 65 минуте с передачи Семёна Чупина.

Достижения 

 Чемпион мира - 2018, 2019. 
 Второй призер "Турнира четырех наций" - 2018. 
 Серебряный призер чемпионата мира среди молодежных команд - 2017г. 
 Серебряный призер юниорского первенства мира - 2016. 
 Второй призер юниорского Кубка Европы - 2015. 
 Второй призер юношеского Кубка Европы - 2014. 
 Обладатель Кубка мира среди юношей - 2012. 

В 2016 году был признан Лучшим новичком Суперлиги.   
В списке «22 лучших игроков сезона» — 2017, 2018.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/23 забивал мячи в ворота 14 / 10 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Сибсельмаш          = 28 мячей    1.Сибсельмаш          = 9
  2.Родина              = 21          2.Байкал-Энергия      = 6
  3.Ак Барс-Динамо      = 18          3.Уральский трубник   = 5
  4-7.Динамо М          = 16          4-5.СКА-Нефтяник      = 3
  4-7.Строитель С       = 16          4-5.Студентческая
  4-7.Волга             = 16              сборная России    = 3
  4-7.Уральский трубник = 16          6-10.Саяны            = 1
  8-9.СКА-Нефтяник      = 14          6-10.Динамо М         = 1
  8-9.Енисей            = 14          6-10.сборная Россия-2 = 1
 10.Мурман              = 13          6-10.Молодёжная
 11.Старт               = 12               сборная России   = 1
 12.Байкал-Энергия      = 11          6-10.Кузбасс          = 1
 13.Водник              =  7
 14.Зоркий              =  4

На начало сезона 2022/23 количество мячей в играх 

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал в 67 играх 
по 2 мяча забивал в 34 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 
по 4 мяча забивал в 10 играх 
по 5 мячей забивал в 2 играх 
по 6 мячей забивал в 1 игре 
Свои 206 мячей забросил в 119 играх, в 92 играх мячей не забивал. 

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 18 играх 
по 2 мяча забивал в 2 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 

Свой 31 мяч забросил в 23 играх, в 22 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 6 матчей / 8 мячей; 4 победы, 0 ничьих, 2 поражения.

Ссылки 

 В.Каланчин на сайте Федерации хоккея с мячом России
 В.Каланчин на сайте СКА-Нефтяник
 В.Каланчин на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»